Friedrich Christian Bergmann (1785-1845), een Duitse advocaat en universiteitsprofessor
 Friedrich Wilhelm Bergmann (1812-1887), een Frans-Duitse filoloog
 Friedrich Bergmann (generaal) (1883-1941), een Duitse luitenant-generaal
 Friedrich Bergmann (architect) (1890-1960), een Duitse architect en universiteitsprofessor
 Friedrich Bergmann (advocaat) (1891-1945), een Duitse advocaat
 Friedrich Bergmann (politicus) (?-1944), een Duitse politicus (FDP)
Zie ook
 Fritz Bergmann (doorverwijspagina)